Poischwitz – frazione della città tedesca di Grimma
 Poischwitz (oggi Paszowice) – comune polacco